Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2015 fand vom 16. bis 23. Januar 2015 in der Grand Central Station in New York City, Vereinigte Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidiger bei den Herren war Amr Shabana, bei den Damen Nicol David. In der Herrenkonkurrenz siegte der topgesetzte Mohamed Elshorbagy, der das Endspiel gegen Nick Matthew mit 5:11, 11:9, 11:8 und 12:10 gewann. Bei den Damen besiegte Raneem El Weleily im Finale Alison Waters mit 9:11, 12:10, 11:4 und 11:4.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Todd Harrity bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 118.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2015
PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
Sportveranstaltung in Manhattan